Дэвид Скотт Лэшер (, род. 27 апреля 1972 года) ― американский актер.

Биография
Лэшер родился в Скарсдейле, штат Нью-Йорк, в семье матери-психотерапевта и отца-адвоката . Он учился в средней школе Скарсдейла, и у него есть три сестры: Александра, Карли и Лорен.

Он наиболее известен ролью Теда Макгриффа в сериале «Эй, чувак» в начале 1990-х годов. Затем сыграл Винни Бонитарди, бойфренда Блоссом Руссо, в ситкоме NBC «Блоссом» в 1992-1993 годах. 23 мая 2006 года Лэшер появился в программе Last Call with Carson Daly в качестве клона Райана Сикреста в пародии на финал American Idol.

В 2014 году Лэшер стал соавтором и продюсером фильма «Сестра» с Тоддом Кэме. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Трайбеке в 2014 году.

Фильмография

Примечания

Киноактёры США
Актёры телевидения США
Выпускники Средней школы Скарсдейла